W USA
 Hemlock – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Saginaw
 Hemlock – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
 Hemlock – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Perry
Gminy w USA:
 Hemlock (ang. Hemlock Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Columbia
 Hemlock – jezioro w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Jork